Zabi bezeichnet:

 eine antike Stadt in Mauretania Sitifensis, das heutige M'Sila in Algerien
 Titularbistum Zabi, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum

Zabi ist der Name folgender Personen:

 Umran Ahid al-Zabi (* 1959), syrischer Informationsminister siehe Omran Zoabi